El Ocotito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Ocotito, Chilpancingo de los Bravo, ort, Guerrero, 
 El Ocotito, Arcelia, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar